Есть несколько теорем, носящих имя Лебега:
 Теорема Лебега о мажорируемой сходимости — о сходимости интеграла Лебега.
 Теорема Лебега о разложении меры
  в действительном анализе.
 Теорема Лебега о точках плотности.